Kegel peut faire référence à :
 Exercice de Kegel,
 , une version traditionnelle allemande du bowling à 9 quilles,
 , une compagnie américaine.

Personnalités 

 Arnold Kegel (1894–1981), gynécologue,
 , administrateur américain en Idaho,
  (?–1948), personnalité du monde minier,
 Herbert Kegel (1920–1990), personnalité allemande,
 Johann Karl Ehrenfried Kegel (1784–1863), agronome et explorateur allemand.

Voir aussi